Santiago Ostolaza ist der Name folgender Personen:

* Santiago Ostolaza (Fußballspieler, 1962) (Santiago Javier Ostolaza Sosa; * 1962), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Santiago Ostolaza (Fußballspieler, 1987) (Santiago Humberto Ostolaza Chimelir; * 1987), uruguayischer Fußballspieler